La competizione della categoria pesi superwelter (fino a 71 kg) di pugilato ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 13 al 26 ottobre 1968 all'Arena México di Città del Messico.

Il campione in carica in era il sovietico Boris Lagutin giunto a Città del Messico come il favorito. Lagutin vinse anche un bronzo a Roma 1960, due titoli europei (1961, 1963) e sei titoli sovietici (1959, 1961-1964, 1968). Avanzò facilmente fino alla finale dove incontrò il cubano Rolando Garbey, che aveva vinto l'oro ai Giochi Panamericani del 1967. L’incontro finale è vinto da Lagutin che difende il suo oro con decisione unanime.

Classifica finale

Risultati

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 
 

 8